2NE1:
 2NE1 — южнокорейская хип-хоп/поп-группа.
 2NE1 — дебютный мини-альбом группы 2NE1, изданный в 2009 году.
 2NE1 — второй мини-альбом группы 2NE1, изданный в 2011 году